K. C. Varadachari (1902-1971) fut un professeur de philosophie indienne et disciple de Sri Ramchandra.

Le professeur érudit en philosophie 

Le . K. C. Varadachari a eu une carrière distinguée à l'Institut oriental Sri Venketeswara et plus tard à l'université du même nom.

Il fut le premier à occuper la Chaire du centenaire de Sri Vivekananda en Religion comparée, Éthique et Philosophie à l'Université de Madras à partir de 1965.

Il a aussi présidé le Congrès indien de philosophie et les Conférences des Indes orientales.

Inspirations 

Le . K. C. Varadachari a été en contact étroit avec des personnalités indiennes comme Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, la Mère Mirra Alfassa ou Jiddu Krishnamurti. Il a aussi pu apprécier l'œuvre de Swami Sivananda de Rishikesh qu'il n'a jamais rencontré.

Ses multiples lectures et rencontres lui ont permis de développer une approche éclectique de la spiritualité, même s'il a opté sur la fin de sa vie pour le Sahaj Marg.

Le compagnon de Sri Ramchandra 

Le Docteur Varadachari a rencontré Sri Ramchandra de Shahjahanpur en 1953 et il est devenu l'un de ses plus fidèles disciples (abhyasis) et précepteur du Sahaj Marg. Il a rendu un signalé service à son maître Sri Ramchandra, en diffusant les objectifs de la SRCM dans le sud de l'Inde. Ce qu'il résumait au Raja Yoga.

Jusqu'à sa mort en 1971, il est resté directeur du Sahaj Marg Research Institute qu'il avait fondé en 1965 à Tirupati.

Successeurs 

Son fils, Sri K. C. Narayana, a repris la direction du Sahaj Marg Research Institute à la demande du successeur de Sri Ramchandra jusqu'en 1991, mais il en a démissionné en raison de ses divergences de vues avec celui-ci.

Il a donc créé l'Institute of Sri Ramchandra Consciousness, plus fidèle selon lui aux enseignements de son père K. C. Varadachari et de son maître Sri Ramchandra.

Bibliographie 

 Complete Works of . K.C.Varadachari (Vol. 1 à 9) — Pub. by Ramachandra Publishers, 4th Floor, Laxmi Plaza, Entrenchment Road, East Marredpally, Secunderabad
 Correspondances entre Babuji et le . K.C. Varadachari : Letters of the Master, Volume I & II (1992, 2 vol. set, hardcover+box. Vol. I: 363p, Vol. II: 338p) - Pub. Par SRCM, Babuji Memorial Ashram, Manappakam, Chennai

Voir aussi

Articles connexes 
 Philosophie indienne
 Sri Ramchandra
 Sahaj Marg
 Institute of Sri Ramchandra Consciousness
 Shri Ram Chandra Mission
 Ram Chandraji

Liens externes 
 
 Biographie
 Les héritiers de Mahatma Ram Chandraji

Philosophe indien du XXe siècle
Religieux indien
Spiritualité autres
Sahaj Marg
Naissance en août 1902
Décès en 1971